Игуатеми:

 Игуатеми — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Игуатеми — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.